Open de Macau (badmínton) — competição desportiva realizada pela Federação de Badminton de Macau
Open de Macau (golfe) — competição desportiva realizada pelo Instituto do Desporto e pela Associação de Golfe de Macau
Open de Macau (squash) — competição desportiva realizada pela Associação de Squash de Macau

 

Desambiguações de esportes